El término Hoyo negro puede referir a:
 Agujero negro, un objeto astronómico. 
 Hoyo Negro, un yacimiento arqueológico en el estado de Quintana Roo, México, donde fue hallado un esqueleto humano llamado Naia.